Dit is een lijst van planetoïden 16801-16900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16801) Petřínpragensis || 1997 SC2|| 23 september 1997 || P. Pravec
|-
| (16802) Rainer || 1997 SP3|| 25 september 1997 || E. Meyer
|-
| (16803) - || 1997 SU10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16804) Bonini || 1997 SX15|| 27 september 1997 || ODAS
|-
| (16805) - || 1997 SE16|| 27 september 1997 || N. Kawasato
|-
| (16806) - || 1997 SB34|| 17 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16807) Terasako || 1997 TW25|| 12 oktober 1997 || A. Nakamura
|-
| (16808) - || 1997 TV26|| 8 oktober 1997 || N. Kawasato
|-
| (16809) Galápagos || 1997 US || 21 oktober 1997 || Starkenburg
|-
| (16810) Pavelaleksandrov || 1997 UY2|| 25 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (16811) - || 1997 UP3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16812) - || 1997 UQ3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16813) Ronmastaler || 1997 UT6|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (16814) - || 1997 UY8|| 29 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16815) - || 1997 UA9|| 29 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16816) - || 1997 UF9|| 29 oktober 1997 || LINEAR
|-
| (16817) Onderlička || 1997 UU10|| 30 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (16818) - || 1997 UL24|| 28 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16819) - || 1997 VW || 1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16820) - || 1997 VA3|| 6 november 1997 || T. Stafford
|-
| (16821) - || 1997 VZ4|| 5 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16822) - || 1997 VA5|| 5 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16823) - || 1997 VE6|| 9 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16824) - || 1997 VA8|| 6 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16825) - || 1997 VC8|| 6 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16826) Daisuke || 1997 WA2|| 19 november 1997 || N. Sato
|-
| (16827) - || 1997 WD2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16828) - || 1997 WR2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16829) Richardfrench || 1997 WG7|| 24 november 1997 || Spacewatch
|-
| (16830) - || 1997 WQ7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16831) - || 1997 WM21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16832) - || 1997 WR21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16833) - || 1997 WX21|| 19 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16834) - || 1997 WU22|| 30 november 1997 || NEAT
|-
| (16835) - || 1997 WT34|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16836) - || 1997 WG36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16837) - || 1997 WM39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16838) - || 1997 WT39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16839) - || 1997 WT41|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16840) - || 1997 WT44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (16841) - || 1997 WY49|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (16842) - || 1997 XS3|| 3 december 1997 || ODAS
|-
| (16843) - || 1997 XX3|| 4 december 1997 || ODAS
|-
| (16844) - || 1997 XY3|| 4 december 1997 || ODAS
|-
| (16845) - || 1997 XA9|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (16846) - || 1997 XA10|| 5 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16847) Sanpoloamosciano || 1997 XK10|| 8 december 1997 || M. Mannucci, N. Montigiani
|-
| (16848) - || 1997 XN12|| 4 december 1997 || LINEAR
|-
| (16849) - || 1997 YV || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16850) - || 1997 YS1|| 20 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16851) - || 1997 YU1|| 21 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16852) Nuredduna || 1997 YP2|| 21 december 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (16853) Masafumi || 1997 YV2|| 21 december 1997 || N. Sato
|-
| (16854) - || 1997 YL3|| 20 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16855) - || 1997 YN7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16856) Banach || 1997 YE8|| 28 december 1997 || P. G. Comba
|-
| (16857) Goodall || 1997 YZ8|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (16858) - || 1997 YG10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16859) - || 1997 YJ10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16860) - || 1997 YT10|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16861) Lipovetsky || 1997 YZ11|| 27 december 1997 || R. A. Tucker
|-
| (16862) - || 1997 YM14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (16863) - || 1997 YJ16|| 31 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16864) - || 1998 AL || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16865) - || 1998 AQ || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16866) - || 1998 AR || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16867) - || 1998 AX || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16868) - || 1998 AK8|| 9 januari 1998 || ODAS
|-
| (16869) Košinár || 1998 AV8|| 10 januari 1998 || A. Galád
|-
| (16870) - || 1998 BB || 16 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16871) - || 1998 BD || 16 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16872) - || 1998 BZ || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16873) - || 1998 BO1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16874) Kurtwahl || 1998 BK2|| 20 januari 1998 || LINEAR
|-
| (16875) - || 1998 BD4|| 20 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16876) - || 1998 BV6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16877) - || 1998 BW6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16878) Tombickler || 1998 BL9|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (16879) Campai || 1998 BH10|| 24 januari 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (16880) - || 1998 BW11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (16881) - || 1998 BH12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (16882) - || 1998 BO13|| 24 januari 1998 || LINEAR
|-
| (16883) - || 1998 BA20|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (16884) - || 1998 BL25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16885) - || 1998 BX25|| 25 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (16886) - || 1998 BC26|| 29 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16887) Blouke || 1998 BE26|| 28 januari 1998 || ODAS
|-
| (16888) Michaelbarber || 1998 BM26|| 29 januari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (16889) - || 1998 BD27|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (16890) - || 1998 BJ33|| 29 januari 1998 || N. Kawasato
|-
| (16891) - || 1998 BQ45|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (16892) Vaissière || 1998 DN1|| 17 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (16893) - || 1998 DS3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16894) - || 1998 DP9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16895) - || 1998 DQ9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16896) - || 1998 DS9|| 20 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16897) - || 1998 DH10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16898) - || 1998 DJ10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16899) - || 1998 DK10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16900) Lozère || 1998 DQ13|| 27 februari 1998 || Pises|}

Planetoïdenlijsten